

Toponymes 
Woodside est le nom de nombreux lieux et entités :

Woodside (Bedfordshire) est un village du Bedfordshire, au Royaume-Uni.
 Woodside (Berkshire) est un hameau bordant Windsor Great Park.
 Woodside (comté de Durham) est un village du comté de Durham.
 Woodside (Londres) est un quartier dans le bourg de Croydon, au sud de Londres.
 Woodside (Merseyside) est un district de Birkenhead.
 Woodside (Aberdeen) est un district d'Aberdeen.
 Woodside (Glasgow) est un district de Glasgow.
 Woodside (Paisley) est un district de Paisley.

Woodside est le nom de plusieurs localités aux États-Unis : 
 Woodside (Californie)
 Woodside (Delaware)
 Woodside (Pennsylvanie)
 Woodside est aussi un quartier du bourg de Queens, à New York.
 Woodside est aussi un quartier de Silver Spring (Maryland).
 Woodside est une maison à Marion, dans l'Indiana, conçue par l'architecte Frank Lloyd Wright.

Woodside (Australie-Méridionale) est une ville en Australie.
 Woodside (Victoria) est une autre ville d'Australie.
 Woodside Petroleum est une entreprise australienne.

Woodside (Nouvelle-Zélande) est une localité près de Greytown, dans la région de Wairarapa.

Canada 
 Woodside est un quartier de Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
 Woodside est en Ontario
 Woodside est un lieu historique du Canada en Ontario.

Patronyme 
 Brad Woodside (1948-), homme politique canadien ;
 Dennis Woodside, CEO de Motorola Mobility en mai 2012 après le rachat de cette dernière société par Google.

Entreprise 
 Woodside est le nom abrégé de Woodside Petroleum, une compagnie pétrolière basée en Australie.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme